Tratado de Haia pode referir-se a:
 Tratado de Haia (1641), tratado de não-agressão entre a República Holandesa e o Reino de Portugal
 Tratado de Haia (1661), tratado de paz entre o Reino de Portugal e a República Holandesa
 Tratado de Haia (1720)
 Tratado da Haia (1795), tratado de não-agressão entre a República Holandesa e a República Francesa

Desambiguações de tratados